Ретиф (, ) — фамилия и топоним.
 Ретиф, Питер Мориц (1780—1838) — бурский лидер, один из организаторов и предводителей Великого Трека.
 Ретиф де ла Бретонн, Никола (1734—1806) — французский писатель в конце XVIII века, последователь Ж.-Ж.Руссо.
 Пит-Ретиф — административный центр местного муниципалитета Мкхондо в районе Герт Сибанде провинции Мпумаланга (ЮАР).
 Ретиф, Джейм — персонаж фантастических рассказов Кита Лаумера.